

Niemcy 
 Böhlen – dzielnica Großbreitenbach
 Böhlen – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk

Osoby 
 Anton Böhlen – niemiecki polityk
 Beate Böhlen – niemiecka polityk
 Max Böhlen – szwajcarski malarz
 Sebastian Böhlen – niemiecki muzyk jazzowy

Inne 
 Böhlen – statek